Чемпионат Африки по гандболу — соревнования национальных гандбольных сборных стран Африки, проводимые под эгидой Африканской конфедерации гандбола.
 
Соревнования проводятся с 1974 года для мужских и женских национальных сборных команд. Система проведения турниров включает в себя предварительный этап и плей-офф. На предварительной стадии команды-участницы делятся на две группы. По итогам групповых турниров по 4 лучшие команды выходят в четвертьфинал и далее по системе с выбыванием определяют участников финала, которые разыгрывают первенство.

С 1992 установлена периодичность проведения соревнований — раз в два года по чётным годам.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальные таблицы

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины)
 Архив результатов (женщины)

Чемпионаты Африки по гандболу